ÖNV steht als Abkürzung für:
 Österreichischer Naturistenverband
 vereinzelt für den öffentlichen Nahverkehr, siehe Öffentlicher Personennahverkehr

ONV